La ligne 3 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 
Au cours de l'année , la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) termine les travaux d'électrification de la ligne 404A Tournai - Hertain et de la section Tournai Sation-État - Kain Station de la ligne 402 (capital 95) pour y établir un service urbain. Elle continue en parallèle les travaux pour créer une nouvelle section (capital 95) entre la rue Royale (carrefour avec la rue du Becquerelle) et le cimetière du Sud par le pont Notre-Dame, la place des Accacias (Paul-Émile Janson) et le beffroi qu'utilisera la future ligne urbaine de Kain avec un embranchement entre le beffroi et la ligne 404A sur la Grand-Place pour établir une seconde ligne urbaine.

Après des essais fructueux menés le , la SNCV met en service le lendemain la première ligne urbaine entre Kain Station et la Grand-Place de Tournai en utilisant dans le centre-ville les voies de la ligne 404A par le pont de Fer , les travaux de la nouvelle section n'étant pas encore terminés. Le , les travaux de la nouvelle section étant terminés, la ligne est déviée entre la rue Royale et la Grand-Place et prolongée jusqu'au cimetière du Sud  tandis que la seconde ligne urbaine est mise en service entre la gare et la Grand-Place, les deux lignes sont exploitées à la demi-heure avec un passage toutes les quinze minutes entre la gare et la Grand-Place par le pont Notre-Dame. Les voies de la ligne 399 sur boulevard Bara entre la porte de Lille et la porte Saint-Martin sont également électrifiées et un raccordement est créé depuis le boulevard Bara vers l'avenue Montgomery.

Le , la ligne se voit attribuer l'indice K puis le , elle est prolongée de Kain La Tombe au Mont de la Trinité (l'Alouette) par l'électrification de cette section de la ligne 402 , la plupart des services de la ligne 402 y sont alors limités avec correspondance sur la ligne électrique de et vers la gare de Tournai.

En , la ligne se voit attribuer l'indice 3.

La destruction le  du pont Notre-Dame entraine la suppression des deux lignes urbaines 3 et 5 et l'abandon des sections Tournai Rue Royale (carrefour avec la rue du Becquerelle) - Cimetière du Sud et Tournai Grand-Place (beffroi) - Porte de Lille. La ligne n'est pas remise en service après-guerre mais le , une ligne d'autobus sous le même indice est mise en service en remplacement .

Infrastructure

Dépôts et stations 

Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Tournai.

Exploitation

Horaires 

Tableaux :
 401B en , numéro partagé avec la ligne T (401A) Tournai Station-État - Toufflers Douane.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut